

Абілін — місто, штат Канзас
 Абілін — місто, штат Техас
 Абілін — водосховище в штаті Техас (США).

 Абілін — експериментальна високошвидкісна комп'ютерна мережа в США, створена некомерційним консорціумом Інтернет2.